Dasha (o Daša) è un nome femminile comune nei Paesi slavi, diminutivo di Daria.

Astrologia 
 3321 Dasha, asteroide della fascia principale

Persone 
 Dasha, pseudonimo di Dagmar Sobková, cantante e attrice teatrale ceca